Ате́ка () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комунидад-де-Калатаюд. Занимает площадь 84,7 км². Население — 2151 человек (на 2010 год). Расстояние — 100 км до административного центра провинции.

Автомобиль «SEAT Ateca» назван в честь города.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Naturateca
 Jovenes contra el aburrimiento
 Fotos fiestas Ateca 2006

Муниципалитеты Сарагосы
Населённые пункты Сарагосы